Mokxa (hinduisme), concepte filosòfic indi de l'alliberament del cicle de reencarnacions.
 Mokxa (llengua), llengua uraliana.
 Mokxa (riu), riu de Rússia.